Списак познатих Рома обухвата познате особе ромског порекла, разврстане према земљама у којима живе или су живели, које се изјашњавају као Роми. 
Такође, треба имати у виду и да има и особа за које се сматра, а можда и јесу, ромског порекла али се оне не изјашњавају као Роми и да они нису на овом списку.

Аустрија 
 Цеља Стојка (Ceija Stojka), сликарка, књижевница и музичарка

Белгија 
 Џанго Ренарт, гитариста-џезер, творац „циганског џеза“, џеза мануша

Белорусија 
 Валдемар Калињин, , писац

Македонија 
 Есма Реџепова, певачица
 Уснија Реџепова, певачица
Љатиф Демир, професор и писац
 Јусуф Сулејман, писац, преводилац
 Демир Сулејман, писац, филозоф

Немачка 
 Филомена Франц, , писац

Румунија 
 Стефан Разван (†1595), , владар Кнежевине Молдавије, април-август 1595. године

Русија 
 Дмитриј Бузиљов (р. 1957.), , , позоришни глумац и певач
 Владислав Деметер, , активиста 
 Аљоша Дмитријевич (1913—1986), , , музичар, плесач и певач
 Михаил Ерденко (1885—1940), , виолиниста 
 Николај Ерденко (1945—2006), , виолиниста и певач
 Михаил Жемчужниј, ), гитариста
 Вадим Колпаков (р. 1981), , гитариста
 Џура Махотин, ), писац и певач
 Љубов Панкова (р. 1925), , научник, биолог 
 Николај Панков (1895—1959), , новинар, песник 
 Наталија Панкова (1924—1991), , научник, хемичар 
 Олга Панкова (1911—1983), , песникиња и новинарка
 Ваљентина Пономарјова (р. 1939), , певачица
 Иван Ром-Љебедев (1903—1989), , писац и глумац
 Дијана Савељева (р. 1979), , певачица 
 Николај Сличенко (р. 1934), , позоришни глумац 
 Степанида Солдатова (1787—1822), , певачица и плесачица

Словачка 
 Елена Лацкова (1921—2003), , писац

Србија 
 Февзија Јашаревић, виолинисткиња градског оркестра у Нишу
 Шабан Бајрамовић, певач
 Фејат Сејдић
 Бобан Марковић
 Рустем Сејдић
 Ахмед Адемовић
 Амет Иде Аметовић
 Јаника Балаж, , музичар (тамбураш)
 Рајко Ђурић, писац и академик, бивши председник Уније Рома Србије
 Љиљана Петровић, певачица
 Вида Павловић
 Мухарем Сербезовски, певач
Џеј Рамадановски, певач

Украјина 
 Катарзина Полок, , сликар и скулптор

Шпанија 
 Дијего де Сигала, , певач фламенка
 Камарон де ла Исла, , играч фламенка
 Лола Флорес, , певачица и играчица фламенка
 Хоакин Кортес, , играч фламенка
 Хесус Навас Гонзалез (, фудбалер

Референце

Литература 
 Коктел предрасуда и зачин егзотике, Дани бр. 258, 24. мај 2002.

Спољашње везе 
 -{Романы Культура и Джиипэн :: Лицо цыганской национальности}- 
 Познати Роми / Познати Цигани 
 Шкотски Цигани 
 Светски познати Роми, Роми Чешке Републике 
 Цигани 
 Декада Рома 

Роми